Соревнования по метанию молота у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 1 и 2 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в метании молота являлся Павел Файдек из Польши.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 76,00 м. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получил:
 Павел Файдек — как действующий чемпион мира и текущий лидер общего зачёта IAAF Hammer Throw Challenge 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 76,50 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 1 октября 2019 года. В сектор вышел 31 участник.

Финал 
Основные соревнования в метании молота у мужчин состоялись 2 октября 2019 года. 30-летний Павел Файдек вновь оказался вне конкуренции на чемпионате мира. Польский метатель стал первым четырёхкратным чемпионом мира в метании молота, выиграв все титулы подряд, начиная с 2013 года. В Дохе он вышел в лидеры после первой же попытки и больше не отдал первенство никому. Все четыре результативных броска Файдека оказались дальше, чем у остальных участников. Серебряного призёра Кантена Биго он опередил более чем на 2 метра.

Биго добился самого большого успеха в карьере, став первым французским призёром чемпионата мира в метании молота. Бронзу завоевал Бенце Халас из Венгрии, однако после окончания соревнований его успех оспорила сборная Польши. Действуя в интересах Войцеха Новицкого, занявшего четвёртое место, поляки подали протест, в котором указали, что во время своего лучшего броска (78,18 м) Халас задел покрытие за пределами круга метания — в таком случае по правилам попытка не засчитывается. После рассмотрения всех материалов жюри удовлетворило протест, признав ошибку судьи в секторе, и приняло решение вручить две бронзовые медали — и Халасу, и Новицкому.

 Получил бронзовую медаль по решению апелляционного жюри, удовлетворившего протест сборной Польши.

Примечания

Ссылки 
 

метание
Метание молота на чемпионатах мира по лёгкой атлетике